

Personen
Victor van Marseille, (-288) schutspatroon van molenaars
Victor van Xanten, (-287)
Victor van Damascus, (-177) Ook bekend als Victor van Siena

Gebouwen
Sint Victor (Heeze), molen in het Noord-Brabantse Heeze
Sint Victor (Oventje), molen in het Noord-Brabantse Oventje
Abdij Saint-Victor (Marseille)
Abdij Saint-Victor (Parijs)